Pronfelden ist der Ortsname von

 Pronfelden (Sankt Oswald-Riedlhütte), Ortsteil der Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Pronfelden (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern